V Чемпионат России по волейболу среди мужчин проходил с 8 октября 1995 года по 22 марта 1996 года. Всего в соревнованиях приняли участие 66 клубов: 8 играли в суперлиге, 12 представляли высшую лигу, по 23 — первую и вторую.

Клуб ЦСКА в третий раз подряд и последний в своей истории стал чемпионом России. Конкуренцию подопечным Олега Молибоги сумели составить лишь волейболисты «Белогорья».

Несмотря на возвращение на пост главного тренера легендарного Вячеслава Платонова, «Автомобилист» продолжил своё падение, заняв худшее в российской истории 6-е место.

Перед началом сезона газета «Спорт-Экспресс» учредила приз лучшему игроку чемпионата России. Первым обладателем трофея стал игрок «УЭМ-Изумруда» Игорь Шулепов.

Регулярный чемпионат 
Впервые в российской истории команды провели регулярный сезон по разъездной схеме со спаренными играми. Шестёрка лучших команд вышла в финальный турнир, а два аутсайдера играли в переходном турнире за право выступать в суперлиге 1996/97.

«Рассвет» и СКА не составили серьёзной конкуренции остальным командам, поэтому борьбы за место в шестёрке не получилось.

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Финальный турнир 
Шестёрка сильнейших команд провела однокруговой турнир, результаты которого суммировались с результатами регулярного чемпионата. ЦСКА и «Белогорье» сумели сохранить свои призовые позиции, а вот УЭМ-«Изумруд» неожиданно уступил бронзовые медали «Самотлору», выигравшему все матчи турнира.

Игры прошли с 24 по 29 февраля в Белгороде.

Результаты игр

Итоги турнира

Итоговое положение

Чемпионы 
Александр Березин, Сергей Ермишин, Алексей Иванов, Игорь Курносов, Пётр Максимов, Сергей Орленко, Алексей Протасов, Константин Сиденко, Сергей Слабинский, Константин Ушаков, Василий Чемагин, Станислав Шевченко, Павел Стражников. Главный тренер — Олег Молибога.

Приз Кузнецова 
Первым обладателем приза, учрежденного газетой «Спорт-Экспресс», стал Игорь Шулепов (УЭМ-«Изумруд»).

Высшая лига 
На предварительном раунде 12 команд были разбиты на две подгруппы, внутри которых сыграли по туровой системе в 6 кругов. По 3 лучших команды из каждой группы вышли в финал и разыграли путёвку в суперлигу, а остальные боролись за право остаться в высшей лиге на будущий сезон.

Предварительный этап

Финальный этап 
Уфимский «Нефтяник Башкирии» впервые в своей истории завоевал путёвку в Суперлигу чемпионата России. «Амкар» Пермь и «Нефтяник» Ярославль вышли в переходный турнир, где вместе с двумя неучаниками высшей лиги разыграли последнюю путёвку в дивизион сильнейших.

В турнире за 7—12-е места были определены 4 команды для участия в переходном турнире с командами первой лиги.

Игры проходили с 12 по 17 марта в Москве и с 9 по 14 апреля в Новосибирске.

Переходный турнир команд супер и высшей лиг 
За единственную путёвку в суперлигу-1996/97 сражались «Нефтяник» Ярославль, СКА Ростов-на-Дону, «Рассвет» Москва, «Амкар» Пермь. Право играть в сильнейшем дивизионе в напряжённой борьбе завоевал московский «Рассвет».

Игры прошли в Одинцове с 22 по 28 апреля.

Переходный турнир команд высшей и первой лиг 
Участниками турнира, проходившего в Обнинске с 22 по 28 апреля, стали 4 худшие команды высшей лиги и команды, занявшие 3-е и 4-е места в первой лиге — «Лада» Саратов и «Энергетик» Уфа (победитель УГТУ-«Изумруд» завоевал путёвку в высшую лигу напрямую, а занявший второе место «Самотлор»-2 отказался от участия).

В связи с отказом от участия в высшей лиге-1996/97 тульской «Левши» и обнинского СПВК результаты этого переходного турнира потеряли значение — все его участники были оставлены в высшей лиге.

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1995 год и 1996 год
 Волейбольный гид 2005-06: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2005.

1995 год в волейболе
1996 год в волейболе
Чемпионаты России в 1996 году
Чемпионаты России в 1995 году